Никидамбар има више значења:

 Никидамбар (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никидамбар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никидамбар (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никидамбар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никидамбар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику